Something in the Air (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Beverly Hills, 90210
 Something in the Air (nummer van David Bowie), een nummer uit 1999 van de Britse zanger David Bowie
 Something in the Air (album), een muziekalbum uit 1999 van de Amerikaanse zangeres Lila McCann
 Something in the Air (film) (originele titel: Après mai), een Franse film uit 2012
 Something in the Air (Live Paris 99), een muziekalbum van David Bowie
 Something in the Air (televisieserie), een Australische dagelijkse soap, uitgezonden van 2000 tot 2002
 Something in the Air (Thunderclap Newman), een nummer uit 1969 van de Britse band Thunderclap Newman